Nisis Gaidharos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Epirus), 
 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Nisída Agathonísion, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar